Add a kezed, Remenyik Sándor verse
 Add a kezed, Szép Ernő verse
 Add a kezed, az Illés-együttes 1972-es albuma
 Add a kezed, Sándor Pál az Illés-együttessel készített zenés filmje